Reggio di Calabria puede hacer referencia a:
 Reggio di Calabria, ciudad y puerto de Italia meridional.
 Reggio di Calabria, una de las cinco provincias en que se divide actualmente la Región de Calabria, Italia.